SML puede referirse a:

 Servicio Médico Legal, servicio público chileno.
 Sistema de Pagos en Monedas Locales, entre los comercios de Argentina y Brasil.
 Super Mario Land, videojuego de la serie Super Mario.
 Línea del mercado de valores, normalmente conocida por sus siglas en inglés SML (security market line).
 Sistemas de manejo de la enseñanza (Learning Management System).
Sony Music Latin, compañía discográfica estadounidense.
 Revista SML, revista masculina de Chile.
 Solo Millos Lokaz, Referencia a que solo el equipo colombiano (millonarios) existe
Shaping My Language (dando forma a mi lenguaje) materia de inglés en secundaria.